Kauerbach ist ein Gewässername:

 Kauerbach (Itz), linker Zufluss der Itz in Schalkau, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Kauerbach (Simmerbach), rechter Zufluss des Simmerbachs nach Ravengiersburg, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz